Isuzu fait notamment référence à :

Société
Isuzu un constructeur automobile japonais.

Navire
Isuzu était un croiseur léger de la Marine impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale.